BCAM (; CD239), или «лютеранский антиген» — мембранный белок, гликопротеин суперсемейства иммуноглобулинов, молекула клеточной адгезии, продукт гена BCAM. Антиген группы крови Lutheran. Антиген b группы крови Auberger.

Функции 
Этот белок клеточной адгезии составляет основу системы групп крови Lutheran. Рецептор белка внеклеточного матрикса ламинина. Белок может играть роль в раке эпителиальных клеток и в сосудистой окклюзии эритроцитов при серповидноклеточной анемии.

Тканевая локализация 
Белок экспрессируют эритроидные клетки, а также некоторые стволовые клетки.

Структура 
Белок состоит из 628 аминокислот, молекулярная масса 67,4 кДа. Включает 5 N-концевых внеклеточных иммуноглобулиновых доменов, единственный трансмембранный участок и короткий внутриклеточный фрагмент. Образует две изофромы.

Взаимодействия 
BCAM взаимодействует с ламининовой цепью альфа 5.

Литература

Примечания 

Мембранные белки
Кластеры дифференцировки
Антигенные системы крови